Osoby o tym nazwisku:
 Borys Isaczenko – łucznik sportowy, olimpijczyk
 Natalja Isaczenko – kazachska biegaczka narciarska, olimpijka